Лев Рейснер:
 Рейснер, Лев Игоревич (1928—1990) — советский востоковед, доктор экономических наук, сын И. М. Рейснера
 Рейснер, Лев Михайлович (1902—1941) — командир подводной лодки Д-2 «Народоволец» (1933—1937), сын Павла Георгиевича Дауге, приёмный сын Михаила Андреевича.